Ралли Сан-Ремо 1975 года (официально Rallye Sanremo 1975) - восьмой этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 1 по 4 октября. Это 17-е Ралли Сан-Ремо в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на асфальтовом покрытии и был разделён на 37 спецучастков. На старт вышло 118 экипажей и только 33 добралось до финиша соревнований.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 

Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году